Draven ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Draven (* 1978), US-amerikanischer Filmeditor und Horrorfilmregisseur
 Jamie Draven (* 1979), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Traven